Kościół luterański to Kościół, którego podstawą doktrynalną jest luteranizm; spotykana jest też nazwa Kościół ewangelicko-augsburski (luterański). Zobacz :Kategoria:Luterańskie związki wyznaniowe
 Kościół Ewangelicko-Augsburski w RP
 Kościół Ewangelicko-Luterański (staroluterski).

Luteranizm